Le sigle LPA peut désigner, entre autres :

en français 
 Lycée professionnel agricole, un type de lycée professionnel de l'enseignement agricole en France ;
 Lycée pilote de l'Ariana, en Tunisie ;
 le Laboratoire pharmaceutique algérien ;
 Lyon Parc Auto, une société d'économie mixte française ;
 la lumière polarisée et analysée ;
 la Ligue protectrice des animaux du Nord de la France.

en anglais 
 London Psychogeographical Association, le comité psychogéographique de Londres ;
 Lysophosphatidic acid, l'acide lysophosphatidique.
 Las Palmas Airport, aéroport de la ville de Las Palmas, sur l'île de Grande Canarie en Espagne.

Autres
Le nom du gène de l'apolipoprotéine(a); constituant de la lipoprotéine(a). 

Sigle de 3 caractères